Westerlinck ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Westerlinck (1914–1984), belgischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Wilfried Westerlinck (* 1945), belgischer Komponist

Siehe auch:
 Westerlinck-Code